Donetsk  es una localidad rusa del óblast de Rostov situada en las orillas del río Donets, en la frontera con Ucrania. A 171 km al noroeste de Rostov del Don.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 Сайт администрации города Донецка 
 Сайт о городе Донецке 
 Новости Донецка
 Донецк в энциклопедии «Мой город»

Localidades del óblast de Rostov
Distritos urbanos del óblast de Rostov
Localidades establecidas en 1681